Plaats in Indonesië
 Manggungsari (Weleri), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Manggungsari (Rajapolah), een plaats in het bestuurlijke gebied Tasikmalaya in de provincie West-Java